Władysław Roman Pigłowski (1897–1940) – major lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 kwietnia 1931) i Złotym Krzyżem Zasługi
 Władysław Pigłowski ps. „Groźny” (1898–1941) – rolnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (19 czerwca 1938), sekretarz Gminy Tyszowce, uczestnik kampanii wrześniowej, członek Związku Walki Zbrojnej, 20 maja 1943 aresztowany, 3 lutego 1941 zamordowany w obozie koncentracyjnym Dachau

Przypisy